Kiss Géza (1878–1944) építész
 Kiss Géza (1882–1952) úszó
 Kiss Géza (1882–1970) római jogász, egyetemi tanár
 Kiss Géza (1891–1947) református lelkész, néprajzkutató
 Kiss Géza (1924–2008) történész
 Kiss Géza (1952–2011) labdarúgó-játékvezető